Mildred est un prénom féminin.

Étymologie 

Mildred provient du vieil anglais  « doux » et  « force ».

Hydronyme
Rivière Mildred, au Québec, au Canada.

Toponyme 

 Mildred, ville située au Kansas ;
 Mildred, ville du comté de Navarro, au Texas.

Liste de personnes prénommées Mildred 
 
 Mildthryth, religieuse anglo-saxonne du 
 Mildred Anderson, chanteuse américaine
 Mildred Bailey (1907-1951), chanteuse américaine
 Mildred Bangs Wynkoop (1905-1997), théologienne américaine
 Mildred Bruce (1895-1990), pilote britannique
 Mildred Cable (1878-1952), missionnaire britannique 
 Mildred Clary (1931-2010), productrice de radio française
 Mildred Coles (1920-1995), actrice américaine
 Mildred Cram (1889-1985), écrivaine américaine
 
 Mildred Davis (1901-1969), actrice américaine
 Mildred Didrikson Zaharias (1911-1956), athlète américaine
 Mildred Dolson (1918-2004), athlète canadienne
 Mildred Dresselhaus (née en 1930), physicienne américaine
 Mildred Dunnock (1901-1991), actrice américaine
 Mildred Fizzell (1915-1993), athlète canadienne
 Mildred Gale (1671-1701), grand-mère paternelle de George Washington
 Mildred Gillars (1900-1988), animatrice de radio américaine
 Mildred Gordon (1905-1979), dite « Les Gordon », écrivaine américaine
 Mildred Grieveson (née en 1946), dite « Anne Mather », écrivaine britannique
 Mildred Harnack (1902-1943), résistante allemande
 Mildred Harris (1901-1944), actrice américaine
 Mildred June (1905-1940), actrice américaine
 Mildred Lisette Norman (1908-1981), dite « Peace Pilgrim », militante américaine
 Mildred McDaniel (1933-2004), athlète américaine
 Mildred Milliea, enseignante canadienne
 Mildred Natwick (1905-1994), actrice américaine
 Mildred Scheel (1932-1985), médecin allemande
 Mildred Shay (1911-2005), athlète américaine
 Mildred Wiley (1901-2000), athlète américaine
 Mildred Wirt Benson (1905-2002), écrivaine américaine

Prénom féminin